Sympodiocladium är ett släkte av svampar. Sympodiocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sympodiocladium